Het bokstoernooi in het halfzwaargewicht voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen werd gehouden van 30 juli tot en met 12 augustus 2012.

Opzet 
Het toernooi bestond enkel uit een knock-outfase. Er werden bronzen medailles uitgereikt aan de verliezers van beide halve finales.  Elk gevecht bestond uit drie rondes van drie minuten.

Programma 
Alle tijden zijn West-Europese Zomertijd (UTC +1:00)

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=25

|RD1-team03= Ihab Al-Matbouli
|RD1-score03=19
|RD1-team04= Lukman Lawal
|RD1-score04=7
|RD1-team05= Sumit Sangwan
|RD1-score05=14
|RD1-team06= Yamaguchi Falcão
|RD1-score06=15
|RD1-team07= Ahmed Barki
|RD1-score07=8
|RD1-team08= Meng Fanlong
|RD1-score08=17

|RD1-team11={{nowrap| Yahia El-Mekachari}}
|RD1-score11=16
|RD1-team12= Jahon Qurbonov
|RD1-score12=8
|RD1-team13= Damien Hooper
|RD1-score13=13
|RD1-team14= Marcus Browne
|RD1-score14=11

| RD2-team01= {{nowrap| Julio César la Cruz}}
| RD2-score01= 25
| RD2-team02=  Ihab Al-Matbouli
| RD2-score02= 8
| RD2-team03=  Yamaguchi Falcão
| RD2-score03= 17+
| RD2-team04=  Meng Fanlong
| RD2-score04= 17
| RD2-team05=  Elsjod Rasoelov
| RD2-score05= 13
| RD2-team06=  Yahia El-Mekachari
| RD2-score06= 6
| RD2-team07=  Damien Hooper
| RD2-score07= 11
| RD2-team08=  Jegor Mechontsjev
| RD2-score08= 19

| RD3-team01= 
| RD3-score01= 15
| RD3-team02=  Yamaguchi Falcão
| RD3-score02= 18
| RD3-team03=  Elsjod Rasoelov
| RD3-score03= 15
| RD3-team04=  Jegor Mechontsjev
| RD3-score04= 19

| RD4-team01=  Yamaguchi Falcão
| RD4-score01= 11
| RD4-team02=

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=25

|RD1-team03= Carlos Góngora
|RD1-score03=9
|RD1-team04= Vatan Huseynli
|RD1-score04=8
|RD1-team05= Jeysson Monroy
|RD1-score05=10
|RD1-team06= Ehsan Rouzbahani
|RD1-score06=12

|RD1-team09={{nowrap| Oleksandr Gvozdyk}}
|RD1-score09=18
|RD1-team10= Michail Dauhaliavets
|RD1-score10=10
|RD1-team11= Boško Drašković
|RD1-score11=11
|RD1-team12= Osmar Bravo
|RD1-score12=16
|RD1-team13=
|RD1-score13=6
|RD1-team14= Enrico Kölling
|RD1-score14=15

| RD2-team01= {{nowrap| Adilbek Njazymbetov}}
| RD2-score01= 13
| RD2-team02=  Carlos Góngora
| RD2-score02= 5
| RD2-team03=  Ehsan Rouzbahani
| RD2-score03= 18
| RD2-team04=  Bahram Muzaffer
| RD2-score04= 12
| RD2-team05=  Oleksandr Gvozdyk
| RD2-score05= 18
| RD2-team06=  Osmar Bravo
| RD2-score06= 6
| RD2-team07=  Enrico Kölling
| RD2-score07= 9
| RD2-team08= {{nowrap| Abdelhafid Benchabla}}
| RD2-score08= 12

| RD3-team01= {{nowrap| Adilbek Njazymbetov}}
| RD3-score01= 13
| RD3-team02=  Ehsan Rouzbahani
| RD3-score02= 10
| RD3-team03=  Oleksandr Gvozdyk
| RD3-score03= 19
| RD3-team04=  Abdelhafid Benchabla
| RD3-score04= 17

| RD4-team01=

Bronvermelding 
  Uitslagen

Mannen 81